

Patronyme 

Le nom de famille complet Levêque de Vilmorin est souvent simplifié en de Vilmorin.

Vilmorin-Andrieux & Cie
 L'herbier Vilmorin, en botanique.

Toponyme 
 Arboretum Vilmorin situé à Verrières-le-Buisson (ne pas confondre avec l'arboretum national des Barres également fondé par Vilmorin à Nogent-sur-Vernisson, Loiret).
 Château Vilmorin situé à Verrières-le-Buisson, Essonne.

Économie 
 Vilmorin SA, semencier français.

Sources et Références 
 .
 Who’s Who in France

Homonymie de toponyme